«В её глазах» () — роман британской писательницы Сары Пинборо, впервые опубликованный в 2017 году. Позже был экранизирован в формате мини-сериала.

Сюжет 
Главная героиня романа — мать-одиночка, которая начинает отношения со своим новым начальником, но при этом втягивается в дружбу с его женой.

Восприятие 
Роман был благожелательно принят критиками. Обозреватель The Guardian очень высоко оценил книгу как «фантастически жуткое» чтение; Нилан Сингх из журнала Free Press похвалил «В её глазах» за прекрасно закрученный сюжет.

Примечания 

Романы на английском языке